SBTR steht für:

 den Bahnhof Bundenthal-Rumbach in Rheinland-Pfalz
 Société Béarnaise des Tramways Urbainsin, Betreibergesellschaft der Straßenbahn Pau, Frankreich (bis 1931) 

Abkürzung